«Head or Heart» — другий студійний альбом американської співачки Крістіни Перрі. Реліз відбувся 1 квітня 2014 року.

Список композицій

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Крістіни Перрі
Альбоми Atlantic Records